Conwy steht für:

 Conwy (Stadt), Stadt in Wales
 Conwy County Borough, Verwaltungsregion in Wales
 Conwy (Fluss), Fluss in Wales
 Conwy (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Conwy (Wahlkreis, Wales), ein Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales

Siehe auch:
 Conway